Gattring ist der Name folgender Orte:

 Gattring (Gemeinde Pyhra), Ortsteil von Pyhra, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Gattring (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gatting
 Gattringer